Narusawa bezeichnet:
 Narusawa (Aomori), eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Aomori (eingemeindet nach Ajigasawa (Aomori))
 Narusawa (Yamanashi), Dorf in der japanischen Präfektur Yamanashi